Ďas může označovat:

 ďas – rod mořských ryb žijících v hloubce
 ďas mořský – druh lovné ryby významné v gastronomii
 ďábel, čert – mytologická bytost
 běs – slovanská mytologická bytost
 Dějiny a současnost – akronym kulturně-historického časopisu